Seznam polkov z zaporedno številko 58.

Seznam 
 Pehotni
 58. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 58. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 58. pehotni polk (Wehrmacht)
 58. strelski polk (ZSSR)
 58. grenadirski polk (Wehrmacht)
 58. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 58. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 58. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 58. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski/Letalski
 58. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi